Metken ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Metken (1928–2000), deutscher Kunsthistoriker, Ausschstellungskurator und Schriftsteller
 Sigrid Metken (1928–2016), deutsche  Ethnologin, Volkskundlerin, Ausstellungskuratorin und Kunstpublizistin